Miejscowości w USA:
 Leoti – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wichita
Gminy w USA:
 Leoti (ang. Leoti Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wichita